Dolní Vlence je vesnice v okrese Beroun, je součástí obce Liteň. Nachází se asi 1,1 km na severovýchod od Litně. Protéká zde Stříbrný potok. Je zde evidováno 25 adres.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1381.

Pamětihodnosti 
 Panský dům (Dolní Vlence)
 Vodárna Liteň

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vesnice v okrese Beroun
Sídla v Hořovické pahorkatině
Liteň
Sídla v CHKO Český kras